Со́лнцев () — русская фамилия, образованная от имени или прозвища Солнце — так могли назвать ребёнка, рождённого в солнечный день.

Солнцев 
 Солнцев (в монашестве Андрей; 1872—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Рыбинский, викарий Ярославской епархии.
 Солнцев, Александр Александрович (1880—1914) — капитан Эриванского полка, Георгиевский кавалер.
 Солнцев, Вадим Михайлович (1928—2000) — российский лингвист и педагог, член-корреспондент РАН, специалист по языкам Юго-Восточной Азии.
 
 Солнцев, Всеволод Фёдорович (1866—?) — русский историк и педагог, библиограф, литературный критик.
 Солнцев, Гавриил Ильич (1785—1866) — российский правовед, профессор, автор первого в России учебника по уголовному праву.
 Солнцев, Егор Григорьевич (1818—1864) — российский живописец, мозаичист.
 Солнцев, Елизар Борисович (1899—1936) — советский историк, экономист, участник левой оппозиции.
 Солнцев, Иван Олегович (род. 1974) — пауэрлифтер.
 
 Солнцев, Михаил Степанович (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 
 Солнцев, Павел Серафимович (род. 1941) — советский и российский оперный певец, заслуженный артист России (1998).
 Солнцев, Роман Харисович (Ринат Суфиев; 1939—2007) — российский писатель и поэт, драматург.
 
 
 Солнцев, Юрий Сергеевич (род. 1980) — российский футболист.

Солнцева

См. также 
 Солнцево